Севрю́гин — русская фамилия. Известные носители:

 Севрюгин, Александр Васильевич (1882—1938) — советский партийный и государственный деятель.
 Севрюгин, Антон Васильевич (1830—1933) — иранский фотограф русского происхождения.
 Севрюгин, Владимир Константинович (1924—?) — советский стрелок, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Севрюгин, Георгий Васильевич (1914—1954) — советский конструктор стрелкового оружия, автор военных и спортивных пистолетов, работал на Ижевском механическом заводе.
 Севрюгин, Николай Васильевич (1939—2002) — российский политик, губернатор Тульской области (1991—1997).